

Objet 
 Globe céleste, transposition de la voûte céleste (étoiles et constellations) sur un globe
 Globe impérial, boule d’or, surmontée d’une croix, que certains souverains portent dans la main, en de certaines circonstances, pour marque de leur dignité
 Globe oculaire, terme désignant l'œil
 Globe planétaire, représentation miniature d'une planète comme la Terre, Mars, et même la Lune et le Soleil
 Globe terrestre, représentation miniature de la Terre
 Globe virtuel, représentation numérique informatique d'un globe planétaire traditionnel
 Globen, arène couverte en forme de dôme, située à Stockholm en Suède.
 Globe vésical, qui se rencontre en cas de rétention aiguë d'urine
 Globe de mariée, cloche de verre abritant couronne, bouquet et autres souvenirs de mariage.
 Globe de pendule, verrine ovale protégeant de la poussière horloges et pendules à poser.

Musique 
 Globe, groupe de musique japonais
 Globe, premier album du groupe éponyme

Endroits 
 Globe, siège du comté de Gila dans l'Arizona aux États-Unis
 Théâtre du Globe, théâtre londonien
Salle du Globe, située 8 boulevard de Strasbourg à Paris, où a été fondée la SFIO lors du congrès du Globe en 1905
Le Globe, quartier de la commune bruxelloise d'Uccle en Belgique.

Presse 
 Boston Globe, quotidien américain basé à Boston
 Le Globe, journal créé par Pierre Leroux et Paul Dubois paru en France entre 1824 et 1832
 Le Globe, revue de géographie créée à Genève en 1860.
 Globe, magazine mensuel français paru entre 1985 et 1992
 Globe Hebdo, magazine hebdomadaire français paru entre 1992 et 1994, succédant au précédent
 The Globe and Mail, quotidien canadien de langue anglaise, basé à Toronto.
 Globe : revue internationale d'études québécoises, revue québécoise de sciences humaines et sociales.

Entreprises 
 , ancien constructeur aéronautique américain
 Globe, marque de chaussures de skateboard
 Globe Telecom, une entreprise de télécommunications des Philippines
 Globe, maison d'édition française

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de titre